Щитинские () — дворянский род.

Потомство Ивана Щитинского, поручика (конец XVIII в.).

Описание герба 
В красном поле золотой кавалерский крест, на котором ворон с кольцом в клюве.

Щит увенчан дворянскими шлемом и короной. Нашлемник: три страусовых пера. Намёт на щите красный, подложенный серебром.

Литература 
 Малороссийский гербовник, с. 207
 

Шляхетские роды герба Слеповрон
Казацкая старшина
Дворянские роды, на гербах которых изображены три страусовых пера